Ålhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ålhustjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Ålhustjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (7 ha)
Ålhustjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ålhustjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn